George MacDonald kan henvise til flere personer:

 George MacDonald (roer)
 George MacDonald (forfatter)